Miejscowości w USA:
 Glenvil – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Glenvil (ang. Glenvil Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay